Сабинов:

 Сабинов — небольшой город на востоке Словакии.
 Сабинов — район Словакии. Находится в Прешовском крае.